Otávio właśc. Otávio Edmilson da Silva Monteiro (ur. 9 lutego 1995 w João Pessoa) – portugalski piłkarz brazylijskiego pochodzenia występujący na pozycji pomocnika w portugalskim klubie FC Porto oraz w reprezentacji Portugalii. Wychowanek Internacionalu, w swojej karierze grał także w Vitórii. Młodzieżowy reprezentant Brazylii.

Linki zewnętrzne 
 
 

Reprezentanci Portugalii w piłce nożnej
Brazylijscy piłkarze
Piłkarze SC Internacional
Piłkarze FC Porto
Piłkarze Vitórii SC
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
Urodzeni w 1995